Basinio Basini (1425–1457) – umanista e poeta italiano
 Giuseppe Basini (1947) – fisico e politico italiano
 Giuseppe Basini (1832-1894) – politico italiano politico italiano